Цаган-Нур — название ряда озёр:
Китай
 Цаган-Нур (озеро, Гирин) — озеро в Цянь-Горлос-Монгольском автономном уезде китайской провинции Гирин, одно из крупнейших пресноводных озёр Китая
  Цаган-Нур (озеро, Шинэ-Барга-Юци) — озеро хошуна Шинэ-Барга-Юци в китайском автономном районе Внутренняя Монголия
  Цаган-Нур (озеро, Шинэ-Барга-Цзоци) — озеро хошуна Шинэ-Барга-Цзоци в китайском автономном районе Внутренняя Монголия
Россия
 Цаган-Нур — озеро в Приаргунском районе Забайкальского края России
 Цаган-Нур (Цаган-Нор, Мальцокское, Малцокское) — озеро вблизи села Урта-Харгана Ононского района Забайкальского края России
 Цаган-Нур — озеро в Калмыкии.
другое
 Цаган-Нур — посёлок в Октябрьском районе Калмыкии